

Населені пункти та їхні частини

 Бочув — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Бочув — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Бочув — частина села Забжеж у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки